La arroba es una antigua unidad de medida usada en la península ibérica y en América Latina, usada tanto para masa como para volumen. Consúltense los siguientes artículos:

 Arroba (unidad de masa)
 Arroba (unidad de volumen)

Unidades de medida históricas